Czarna Góra (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Elbląski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Czarna Góra (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Tatrzański, woiwodschap Klein-Polen
 Czarna Góra (powiat Pucki), een plaats in het Poolse district Pucki, woiwodschap Pommeren
 Czarna Góra (powiat Wejherowski), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren